Черни́кин (Черни́кина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Черникин, Алексей Владимирович — главный хормейстер Харьковского национального академического театра оперы и балета, Заслуженный деятель искусств Украины.
 Черникин, Вадим Иванович — российский учёный с мировым именем в области транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа.
 Черникин, Евгений Михайлович — российский учёный-соболевед.
 Черникин, Иван Васильевич — елецкий первой гильдии купец, меценат.
 Черникин, Роберт (более известен как Фогель; род. 2001) — российский певец, автор песен.